Алако́ль (, до 2006 г. — Богда́новка) — село в Буландынском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Алтындынского сельского округа. Код КАТО — 114035200.

География 
Село расположено в восточной части района, возле одноимённого озера, на расстоянии примерно 47 километров (по прямой) к югу от административного центра района — города Макинск, в 17 километрах к юго-востоку от административного центра сельского округа — села Алтынды. 

Абсолютная высота — 346 метров над уровнем моря.

Климат холодно-умеренный, с хорошей влажностью. Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет около +3,3°С. Среднемесячная температура воздуха в июле достигает +19,4°С. Среднемесячная температура января составляет около -15,2°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 430 мм. Основная часть осадков выпадает в период с июня по август.

Ближайшие населённые пункты: село Жанаталап на северо-западе, село Шошкалы на севере, село Айдарлы на юге.

Близ села проходит автомобильная дорога республиканского значения — А-1 «Астана — Петропавловск».

История 
Совместным решением Акмолинского областного Маслихата и Акимата Акмолинской области от 16 марта 2006 года № ЗС-18-17 «О переименовании некоторых населенных пунктов Акмолинской области по Буландынскому, Целиноградскому, Сандыктаускому районам», зарегистрированное Департаментом юстиции Акмолинской области 11 апреля 2006 года № 3186 — село Богдановка Даниловского сельского округа было переименовано в село Алаколь.

Население 
В 1989 году население села составляло 229 человек (из них русские — 40%, немцы — 25%).

В 1999 году население села составляло 355 человек (176 мужчин и 179 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 312 человек (153 мужчины и 159 женщин).

Улицы 
 ул. Комсомольская
 ул. Крайняя
 ул. Молодёжная
 ул. Рыбацкая

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Переименованные населённые пункты Казахстана
Населённые пункты Буландынского района